Брита́ния (, ) может означать:

Географические названия 
 Британия — название государства Великобритания или Британская империя в разговорном или высоком стиле.
 Британия — историческое название сначала всех Британских островов, а затем название только одного из этих островов — Великобритании.
 Британия — провинция Римской империи, примерно соответствовавшая территории Англии и Уэльса.
 Британия — муниципалитет в Бразилии.
 Британия — крупнейшее сосарианское государство в вымышленной вселенной серии компьютерных игр Ultima.

Символы 
 Британия —  символ Великобритании.

Названия 
 «Британия» — королевская яхта, один из самых знаменитых кораблей мира.
 «Британия» — парусный линейный корабль Балтийского флота России.
 «Британия» — серия золотых и серебряных инвестиционных монет Великобритании.
 Британия — мост в Великобритании через пролив Менай.
 Британия — район и улица на северо-западе Оттавы, Канада.
 «Британия» — стадион в городе Сток-он-Трент, Англия.
 «Британия» — британский исторический сериал.

См. также 

 Британния (горный приют)
 Британские острова (терминология)